Ich war ihm hörig steht für:

 Ich war ihm hörig (1958), deutscher Film von Wolfgang Becker
 Ich war ihm hörig (1977), italienischer Film von Giorgio Stegani